Elsker, elsker ikke, eller Elsker - elsker ikke har flere betydninger:
 Elsker, elsker ikke (leg)
 Elsker, elsker ikke (film fra 2002) – Fransk film med bl.a. Audrey Tautou
 Elsker, elsker ikke (film fra 1995) – Dansk film med Lars Brygmann
 Elsker, elsker ikke (film fra 1970) – Fransk film med bl.a. Jean-Pierre Léaud og Claude Jade, instrueret af François Truffaut
 Elsker, elsker ikke (film fra 2003) – dansk kortfilm fra 2003 instrueret af Poul Berg